PNC steht für:
 Palästinensischer Nationalrat (Palestinian National Council)
 Partitu di a Nazione Corsa, korsische nationalistische Partei
 Partido Nacional Cooperista, mexikanische Partei
 Partido Nacionalista Canario, spanische Partei
 People’s National Congress, guyanische linke Partei
 Partidul Național Creștin, ehemalige rumänische rechte Partei
 People’s National Convention, ghanaische Partei
 PNC Financial Services Group, US-amerikanischer Finanzdienstleister
 Policía Nacional Civil, nationale Polizei Guatemalas
 Programmed Numerical Control, numerische Maschinensteuerung
 Policía Nacional de Colombia, nationale Polizei Kolumbiens
 Ponca City Regional Airport (IATA-Code), Flughafen von Ponca City, Oklahoma
 Prince Aviation (ICAO-Code), serbische Charterfluggesellschaft

pnc steht für:
 Pannei (ISO-639-3-Code), auf Sulawesi gesprochene austronesische Sprache
  

Abkürzung